Toponímia:
 Trèves  o Trèveris, ciutat a la vora del riu Mosel·la de Renània-Palatinat (Alemanya)
 Trèves (Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Trèves (Roine), municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Trèves  o Cantó de Trève , cantó al districte de Le Vigan (departament del Gard, regió d'Occitània, França)
 Chênehutte-Trèves-Cunault, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França) 
 Biografies:
 Ebe Trèves (Venècia, – ~1916), cantant d'òpera italiana
 Joseph Trèves (Emarèse, 1874 - 1941), religiós i activista valldostà